São Miguel de Caldas de Vizela es una freguesia portuguesa del concelho de Vizela, con 5,20 km² de superficie y 6.280 habitantes (2001). Su densidad de población es de 1 207,7 hab/km².

Enlaces externos 

 São Miguel de Caldas de Vizela en freguesiasdeportugal.com (en portugués)
 Gobierno civil e información administrativa (en portugués)

Antiguas freguesias de Portugal
Freguesias de Vizela